Münsterberger Turm steht für:
 den Münsterberger Turm in Nysa (deutsch Neisse)
 den Münsterberger Turm (Grodków) in Grodków (deutsch Grottkau)